Симкин — русская фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Симкин, Геннадий Николаевич (1935—2014) — советский и российский биолог, териолог и орнитолог,
 Симкин, Даниил Дмитриевич (род. 1987) — российский и американский артист, ведущий солист балета.
 Симкин, Ефим Давидович (1915—2001) — советский и российский живописец, Заслуженный художник РСФСР.
 Симкин, Юрий Ефимович (1933—2014) — советский шахматист, тренер, педагог, учёный.
 Симкин, Ричард (1850—1926) — английский художник, униформист и баталист.

Топонимы 
 Симкин — посёлок в Воронежской области.
 Большой Симкин — хутор в Палласовском районе Волгоградской области